Turn-Europameisterschaften 1977 steht für:

 Turn-Europameisterschaften 1977 (Frauen)
 Turn-Europameisterschaften 1977 (Männer)